Гулистон () е град в Согдийска област, Таджикистан. Населението на града през 2016 година е 15 800 души (по приблизителна оценка).

Население

Източници 

Градове в Таджикистан